Éditions Mikanda est une maison d'édition fondée par l'association ASEAD (Academy of Science and Engineering for Africa Development). Active en République démocratique du Congo en 2019 par trois professeurs d'université, associés à des écrivains. Elle publie des ouvrages en français et dans des langues nationales africaines, à compte d'éditeur. Elle est installée en France, au Burkina Faso ainsi qu'au Congo.

Les Éditions Mikanda se spécialisent dans le domaine de la littérature générale, ainsi que pour la publication des articles scientifiques.

Mikanda signifie « livres » en lingala.

Historique 
En 2020, cette maison d'édition initie le Prix International de Littérature Francophone - Prix Youve. Ce prix récompense des romans et des oeuvres poétiques. Le nom « You’ve », c'est-à-dire «  », signifie en français « Tu as », et renvoie à l'idée selon laquelle « tout le monde a la capacité et le talent d'écrire, ainsi que la possibilité de gagner un prix littéraire ». Cette distinction a fait découvrir des talents littéraires avec la publication du roman Viens de Roger Sasportas, Totem salutaire de Pierre Turcotte, Spleen d'Innocent Mwendo Tuy, Pistanthrophobia de Lili Velle, Déchainée de Destin Weragi et autres. En 2022, la maison d'édition lance la deuxième du Prix Youve  particulièrement pour la poésie et elle se termine avec une cérémonie de remise des prix à l'Institut Français de Kinshasa en mars 2022. 

En 2021, elle initie pour la première édition de la Rentrée Littéraire de Kinshasa des Éditions Mikanda qui dure un mois avec remise du Prix des Lecteurs des micro-nouvelles de l'écrivain Tony Elebe Ma Ekonzo Nouvelles du Sangoali, ensuite elle se met en partenariat avec le média congolais CultureCongo, avec qui elle organise la troisième édition du Festival Poètes Autour d'un verre.

Elle a également été à la base de la création du Prix MfumuBuku avec une structure littéraire congolaise en 2021.

En 2022, les Éditions Mikanda, en collaboration avec L’Académie des sciences et d’ingénierie pour le développement de l’Afrique (« Academy of sciences and Engineering for Africa Development », ‘’ASEAD’’), lance la première édition du concours national de dissertation académique, ‘’le prix Nova 2022’’, et organisent la 2ème édition du Prix Youve.

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège en république démocratique du Congo